Sterzenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Benno Sterzenbach (1916–1985), deutscher Schauspieler
 Heinz Sterzenbach (* 1941), deutscher Künstler und Autor
 Rüdiger Sterzenbach (* 1946), deutscher Hochschullehrer, Unternehmer und Sportfunktionär
 Susanne Sterzenbach (* 1957), deutsche Autorin, Journalistin, Regisseurin und Übersetzerin

Sterzenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sterzenbach (Reichshof), Ortsteil von Reichshof im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sterzenbach (Eitorf), ehemaliger Ortsteil von Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Sterzenbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern